Села:
 Прилужне — Вінницька область, Ямпільський район
 Прилужне — Хмельницька область, Летичівський район